Halterman ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Halterman (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Frederick Halterman (1831–1907), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft

Siehe auch:

 Haltermann, deutsches Chemieunternehmen